Salvatrice – nome proprio di persona italiano femminile, variante di Salvatore
 Salvatrice – novella di Jacopo Turco, alias di Giulia Turco Turcati Lazzari, pubblicata nel 1897
 Salvatrice – album di Deborah Blando del 2000